Вильяторрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 72,71 км². Население — 4438 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del término municipal
 Información de Torrequebradilla: historia, fotos, vídeos, foro, etc
 Información de Villargordo

Муниципалитеты Хаэна